Siviglia – comune della Spagna
 Sebastiano Siviglia – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 FC Siviglia – squadra di calcio spagnola
 Siviglia Wear Teramo – squadra di basket italiana

Pagine correlate
 Sevilla